

Patronyme 

 Alexandra Ripley (1934-2004), écrivaine américaine ;
 Alice Ripley (1963-), actrice, chanteuse, compositrice et artiste de médias mixtes américaine ;
 Andy Ripley (1947-), joueur de rugby à XV britannique ;
 Ardelia Ripley Hall (1899-1979), historienne d'art française ;
 Brian Ripley (1952-), statisticien britannique ;
 Dorothy Ripley (1767-1832), missionnaire et écrivain anglaise ;
  ;
  ;
 Keith Ripley (1935-2012), footballeur anglais ;
 Sidney Dillon Ripley (1913-2001), ornithologue américain ;
 Steve Ripley (1950-2018), chanteur, compositeur et guitariste américain ;
 Stuart Ripley (1967-), footballeur britannique ;

Personnages de fiction 
 Tom Ripley, un personnage de fiction créé par la romancière américaine Patricia Highsmith, héros d'une série de cinq romans ;
 Ellen Ripley, un lieutenant, interprété par Sigourney Weaver dans Alien, le huitième passager (1979) de Ridley Scott et ses suites.

Toponyme

États-Unis 
 Ripley, une localité du comté de Chautauqua dans l'État de New York ;
 Ripley, une localité du comté de Riverside, en Californie ;
 Ripley, un village de l'Illinois ;
 Ripley, une ville dans l’État du Maine ;
 Ripley, une ville du Mississippi ;
 Ripley, une ville du comté de Chautauqua, dans l' État de New York ;
 Ripley, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Ripley, un village de l'Ohio ;
 Ripley, ville située en Oklahoma ;
 Ripley, une ville du Tennessee ;
 Ripley, une ville de Virginie-Occidentale ;
  ;

Royaume-Uni 
 Ripley, une ville du Derbyshire (jumelée avec Lons-le-Saunier) ;
 Ripley, une ville du Surrey.

Art et culture 
 Ripley : Les Aventuriers de l'étrange (1999) est une série d'animation française

Autres 
Ripley peut aussi désigner :
 Ripley, un cratère d'impact sur Charon ;
 Ripley Corp, entreprise chilienne fondée en 1956.